Minnescell kan syfta på
 Minnescell (datorminne) – den minsta adresserbara delen av ett datorminne
 Minnes-T-cell – en undergrupp av antigen-specifika T-celler som kvarstår under lång tid efter en infektion har tagits om hand
 Minnes-B-cell – en undergrupp av antigen-specifika B-celler som kvarstår under lång tid efter en infektion har tagits om hand